Суборово — название нескольких населённых пунктов:
 Суборово — деревня в Куйбышевском районе Калужской области.
 Суборово — деревня в Руднянском районе Смоленской области.